Cénobite est un nom commun masculin qui peut désigner :
 Un crustacé décapode terrestre des rivages marins appartenant au genre Coenobita,
 Un moine vivant en communauté selon les règles du cénobitisme,
 Un personnage imaginaire de roman (Hellraiser) et de films fantastiques britanniques (Hellraiser).